St. Joseph River er navnet på flere floder:
 St. Joseph River (Lake Michigan) – i sydvestlige Michigan og nordvestlige Indiana (USA) med udløb i Lake Michigan
 St. Joseph River (Maumee River) – i sydlige Michigan, nordvestlige Ohio og nordøstlige Indiana (USA) med udløb gennem Maumee River i Lake Erie
 Saint Joseph River (Dominica) – i Dominica